«Завтрак у папы» — российский комедийный фильм режиссёра Марии Кравченко. Данный фильм повествует об отношениях родителей и детей, которые иногда случаются в жизни.

Премьера фильма состоялась 23 июня 2016 года.

Сюжет 

Юля — молодая красивая женщина, живёт в Санкт-Петербурге и работает копирайтером в рекламном агентстве. У неё есть дочь Аля от москвича, с которым она провела ночь десять лет назад. Директор фирмы, на которой работает Юля, посылает её в командировку в Москву с целью получить заказ от большой зарубежной корпорации «Family Foods». Директор Юлии считает, что контракт уже практически подписан, на пути к этому стоит лишь один достойный конкурент, директор одного из московских рекламных агентств, Александр Титов. Однако Юля узнаёт в директоре московской фирмы отца Али.

Случайно о своём отце узнаёт и сама Аля, которая решает познакомиться с ним. Для этого она отправляется вслед за мамой в Москву и однажды утром звонит в дверь Александра. Титов не верит, что Аля — его дочь, ведь он даже не помнит ни той ночи, ни самой Юлии. Убеждённый холостяк, живущий как ему удобно, решает передать девочку в органы опеки, однако, встречая в аэропорту представителя из «Family Foods», от которого зависит, кому достанется контракт, Александр неожиданно узнаёт, что Боб является отцом шестерых детей и фанатом семейных ценностей. Александр тут же принимает решение показать себя в выгодном свете, представив Алю как свою дочь, а сотрудницу своей фирмы Оксану, с которой у него служебный роман, как свою жену. Саша приглашает Боба пожить неделю в свою «семью».

В ролях 
 Луиза-Габриэла Бровина — Аля (Александра)
 Катерина Шпица — Юля, мама Али
 Юрий Колокольников — Саша Титов, папа Али
 Полина Максимова — Оксана Тарелкина
  — Боб, заказчик
 Михаил Полицеймако — Василий Львович, босс Юлии
 Никита Тарасов — Ганин, менеджер
 Людмила Гаврилова — Алла Дмитриевна, няня
 Александр Лучинин — юноша в ролике «Алые паруса»
 Александр Шатохин — безумный конкурсант
 Елена Ордынская — сотрудница органов опеки
 Сергей Шанин — ростовая кукла «Зебра»
 Олег Иванов — Иван, продюсер
 Дмитрий Полонский — диктор озвучивания Боба
 Екатерина Аверина — кассир

Саундтрек 
 «Папина дочка» исп. Егор Крид (OST «Папина дочка»)
 «Завтрак у папы» исп. «Янжима»
 «Лифт» исп. «Пицца»
 «Имя 505» исп. «Время и Стекло»

Премия 
 Национальная телевизионная премия «Дай пять!» (18.05.2017) — в номинации «Любимый фильм».

Критика 
Фильм получил высокие оценки кинокритиков.

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на фильм в Комсомольской правде
 Репортаж со съёмочной площадки фильма
 Репортаж с премьеры фильма

Кинокомедии России
Фильмы России 2015 года
Фильмы Марии Кравченко
Кинокомедии 2015 года
Фильмы на русском языке
Кинопроекты СТС